Thomas de Savoie peut faire référence à :
 Thomas  de Savoie (1178-1233), comte de Maurienne et de Savoie (1189-1233) ;
 Thomas II de Savoie (c.1199-1259), son fils, seigneur apanagé du Piémont (1233-1259), par mariage comte de Flandre et de Hainaut (1237-1244), fondateur de la tige des Savoie-Piémont ;
 Thomas III de Savoie-Piémont, son fils, seigneur apanagé du Piémont (1259-1282) ;
 Thomas de Savoie (c.1315-c.1340), son fils, chanoine à Amiens ;
 Thomas (II) de Savoie-Achaïe (1329-c.1362), fils du seigneur Philippe  de Savoie-Piémont, évêque de Turin (1349-1362) ;
 Thomas de Savoie-Carignan (1596-1656), prince de Carignan (1620) et comte de Soissons (1641) ;
 Thomas de Savoie-Gênes (1854-1931), fils de Ferdinand de Savoie, officier, duc de Gênes

Maison de Savoie